Spectre (filme) - de 2015, o vigésimo quarto da franquia cinematográfica de James Bond
Spectre (informática) - Falha de segurança encontrada em vários microprocessadores da Intel, AMD e Arquitetura ARM.
SPECTRE - nome de uma organização fictícia presente ao universo dos livros e filmes do agente secreto inglês, James Bond
Spectres - quinto álbum de estúdio da banda Blue Öyster Cult

Desambiguação